barszcz – potrawa 
 barszcz – rodzaj roślin z rodziny selerowatych

Osoby o nazwisku Barszcz 
 Edward Barszcz (1928–1981) – polski inżynier budowlany i polityk. Prezydent Krakowa w latach 1978–1980.

Inne 
 Barszczewo w gminie Choroszcz (Barszcz) – przejściowa nazwa wsi Zasieki
 Barszcz z krokietem − kabaret